Ziegelmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Eitelhans Ziegelmüller, deutscher Bauernführer im Deutschen Bauernkrieg
 Martin Ziegelmüller (* 1935), Schweizer Zeichner und Maler
 Richard Ziegelmüller (* 1950), deutscher Fußballspieler